Poreč, grad u Hrvatskoj, na zapadnoj obali Istre
 Poreč (Kutjevo), gradsko naselje Kutjeva
 FK Poreč, nogometni klub iz Donjeg Milanovca, Srbija